The Party's Just Begun Tour foi a segunda turnê do grupo The Cheetah Girls. A turnê durou 6 meses e foi no ano 2006 e 2007 e percorreu cidades dos Estados Unidos e México onde entrou para o Livro dos Records vendendo 80 Mil ingressos em apenas 30Min, o recorde anterior era de Elvis Presley. Essa Turnê contou com a participação especial de Vanessa Hudgens, Hannah Montana, Everlife, T-Squade e Jordan Pruitt, foram eles quem fizeram a abertura dos shows. em 2006 elas anunciaram a turnê que ainda não havia um nome que realmente estava confirmado depois então ela recebeu o nome de "The Party's Just Begun Tour" (Turnê A Festa Só Está Começando).

Com essa turnê elas lançaram seu primeiro álbum ao vivo o  In Concert: The Party's Just Begun Tour, que traz 12 faixas de audio ao vivo e sete performances do show.

Roteiro do Show

Aberturas

Como foi dito, as aberturas foram feitas pela Vanessa Hudgens, Hannah Montana, Everlife, T-Squade e Jordan Pruitt, ai estão os lugares e as aberturas.

Roteiro das Aberturas

Esse é o roteiro de música das aberturas do Show feita por cada um:

Vanessa Hudgens

Jordam Pruit

Hannah Montana (Miley Cyrus)

Everlife

Obs: T-Squad não foi liberada o repertório com as músicas.

Show

O show começava com um contador contando 00:60 segundos quando chegou a 10 uma voz de homem começa a falar com muito suspense cada número até que acabava e quando acabava mostrava a sombra dos dançarinos no palco com luzes azuis e som de batidas de coração e a voz das cheetah girls dizendo "Cheetahs" e as batidas de coração aumentavam e barulhos de disco como os DJ's fazem de repente novamente "Cheetah's" então elas falavam com menos espaço de tempos e então "Cheetah's", "Cheetah's", "Cheetah's"... e as luzes se apagam então elas entram correndo e cantam a música "The Party's Just Begun" com uma versão de dança estendida em cima de cadeiras logo após que acaba a música imediatamente começa a música de tema do filme "O Galinho" "Shake a Tail Feather" quando acaba elas se apresentam, "como é bom estarem aquí esta noite", "Quem aqui já assistiu The Cheetah Girls 2?" então elas cantam a música "Together We Can" depois cantam então a música tema do filme "Carros" da Disney "Route 66". Então elas anunciam que irão cantar ma música inédita exclusiva para o show e cantam então "If I Never Knew You" depois elas chamam as garotas para o palco "Everlife "Jordam Pruitt", "Vanessa Hudgens" e "Hannah Montana" e juntas todas elas cantão  um cover da cantora Cindy Lauper "Girls Just Wanna Have Fun" depoís as garotas se despedem e as cheetah girls cantam mais uma música inédita chamada "Cheetah - Licious" mais uma vez elas saem do palco e começa a sair fumaça e começa a voz de Adrienne falando frases então começa "Strut" depoís canta a música "I Won't Say (I'm in Love)" do CD "Disney Mania Remix" depois cantam mais uma música inédita que seria lançada no CD "The Cheetah Girls TCG" mas foi cancelada e foi apresentada no show então três panos brancos descem de cima o palco fica cheio de estrelas então começa "Falling For You" elas cantam e contracenam lentamente com os dançarinos logo após Kiely e as Cheetah Girls dão risadas e Kiely diz "Uau! Nós te amamos...(dizem o nome do local da apresentação)" então cantam "Cinderella" lembrando todas as princesas dos contos de fadas não só a Cinderella com máquinas de costura como " A bela Adormecida" e a maçã da "Branca de Neve" depois com o apoio do público Sabrina aceita dançar com um dançarino a música de Drew Seeley "Dance With Me" logo após os dançarinos desafiam as garotas para um duelo onde eles dançam e cantam ao som de "Step Up" com uma versão de sapateado estendida um verdadeiro duelo as meninas então mais uma vez saem do palco para a troca roupa então Adrienne Pergunta a Kiely "Kyeli será que temos muito Poder do Rosnado esta noite?" elas então cantam "Growl Power" depois quando acaba começa "Cheetah Sisters" com versão de dança estendida quando acaba elas dizem "estamos perto do natal e quero que o natal de todos vocês sejam Cheetah - Licioso" elas cantam então "Cheetah - Licious Christmas" depois que acaba as cheetahs saem e os dançarinos entram e começa sons de batidas e o nome da cidade aparece no telão e os dançarinos dançando então depois de 5:00 minutos as luzes se apagam e Adrienne que sabe falar espanhol pergunta "(nome da Cidade)... ¿Dónde están mis latinos? (Aonde estão meus latinos?)" então elas cantam a ultima música do show "Amigas Cheetahs" quando acaba elas se despedem do público e saem ao som do karaokê de Amigas Cheetah's.

Curiosidades

 A música Girl Power (Poder Feminino) a partir desse show as Cheetah's decidiram mudar Para Growl Power (Poder do Rosnado) para se tornar uma música universal ou seja que os meninos e meninas gostassem.
 Na música Dance With Me Sabrina dança com um dançarino.

Ver Também

The Cheetah Girls: One World Tour

The Cheetah Girls
Turnês de Miley Cyrus